Пётр Хан (13 июня 1922 года, село Покровка, Никольск-Уссурийский уезд, Дальневосточная республика — 11 января 2004 года, Пермь) — звеньевой колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1922 году в селе Покровка Никольск-Уссурийского уезда, в крестьянской семье. Кореец.

В 1937 году семья попала под репрессии по национальному признаку. Отец был арестован и дальнейшая судьба его неизвестна. Мать с тремя детьми была депортирована в Ташкентскую область. В 1939 году окончил корейскую школу в колхозе «Красный Восток» Нижне-Чирчикского района. С 1940 года — рядовой колхозник в колхозе «Новый путь» Нижне-Чирчикского района. С 1949 года — рядовой колхозник, звеньевой полеводческого звена, шофёр, бригадир полеводческой бригады в колхозе имени Микояна Нижне-Чирчикского района.

В 1949 году звено Петра Хана трудилось на выращивании технических культур, конкретно кенафа и добилось на поливных землях рекордных урожаев зеленцового стебля кенафа. В 1950 году звено получило в среднем с каждого гектара по 93,1 центнера кенафа с площади 5,8 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1951 года Хан Петру присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Вся трудовая деятельность Хана связана с колхозом имени Микояна (с 1952 года — имени Свердлова) Нижне-Чирчикского района, где он проработал до 1982 года. В 1970 году вступил в КПСС.

Персональный пенсионер союзного значения. В 1998 году был вынужден уехать из Узбекистана, принял гражданство Российской Федерации.

Жил в городе Пермь. Скончался в 2004 году. Похоронен на Северном кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (1953)
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 Орден Трудовой Славы 3 степени (1976)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
 Узбекистан
 Медаль «Шухрат»

Литература 
 Герои Прикамья. Пермь. Пушка. 2006

Ссылки 
 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Хан Петр

Герои Социалистического Труда колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района
Похороненные на Северном кладбище (Пермь)